Abbazia di San Benedetto del Calvello – abbazia di Sorano
 Abbazia di San Benedetto in Polirone – abbazia di Polirone a San Benedetto Po, in provincia di Mantova
 Abbazia di San Benedetto in Albino – abbazia di Abbazia Albino
 Abbazia di San Benedetto in Val Perlana – abbazia di Ossuccio, frazione di Tremezzina